Hytale — предстоящая ролевая компьютерная игра с элементами песочницы, разрабатываемая компанией Hypixel Studios, основанной создателями сервера Hypixel в игре Minecraft.

Игровой процесс 
Игровой мир Hytale генерируется случайным образом процедурным путём из кубических блоков разных форм, размещаемых в сетке трёхмерного пространства. Игровая карта наполнена различными зонами и биомами, подземельями и существами. Игроки могут участвовать в различных мини-играх, подобных уже существующим на сервере Hypixel. У пользователей будет возможность создавать и обмениваться модификациями и прочим пользовательским контентом, используя ряд внутриигровых приложений и инструментов.

Hytale включает в себя несколько процедурно генерируемых областей игрового мира, известных как «зоны», состоящих из множества биомов, блоков и существ. В игре будут бои в стиле RPG, а также динамичные встречи с боссами и исследование подземелий в обоих одиночном и многопользовательском режимах. Hytale будет включать блочное строительство, а также множество различных инструментов для редактирования мира и кинематографии, которые игроки могут использовать, находясь в игре. Также в игре будет система написания скриптов на Java, позволяющая игрокам создавать и выполнять код в игре, а также набор инструментов для 3D-моделирования, текстурирования и анимирования на основе HTML, где игроки могут создавать собственные игровые ассеты. Игра будет поддерживать крупные серверы, управляемые сообществом.

Разработка 
Hytale разрабатывается канадской игровой студией Hypixel Studios под руководством Аарона Донагея для Microsoft Windows и macOS. Студия состоит приблизительно из 40 сотрудников, пришедших Hypixel Inc., компании, занимающейся разработкой сервера Hypixel в игре Minecraft. Мысль о разработке отдельной игры пришла разработчикам после изменений в пользовательском соглашении Minecraft в 2014 году, поставивших под запрет внутриигровые микротранзакции, влияющие на игровой процесс, что привело к 85%-ому спаду дохода от сервера Hypixel. Создатели сервера осознали, что у них нет полного контроля над своим проектом, и в 2015 году они решили начать разработку своей собственной игры. Первоначально они хотели избежать создания кубической игры, но в итоге решили прибегнуть к этому, поскольку после сервера Hypixel у них уже был опыт работы в данном жанре.

Игра была официально анонсирована 10 декабря 2018 года. Трейлер игры, вышедший 13 декабря 2018 года за всё время собрал свыше 60 млн просмотров.

Поначалу Hypixel Studios финансировалась за счёт средств, получаемых от сервера Hypixel. Впоследствии студия начала сотрудничество с компанией Riot Games, которая пошла навстречу и инвестировала в неё несколько миллионов долларов, наряду с консультативной группой, в которую входят бизнесмены Деннис Фонг, Роб Пардо и Питер Левин. 16 апреля 2020 года компания Hypixel Studios была приобретена компанией Riot Games. 30 июля 2020 года разработчики сообщили, что игра находится в завершающей стадии разработки, но позже, 1 июля 2021 года сообщили, что она выйдет не раньше 2023 года. 22 июля 2022 года разработчики сообщили, что из-за увеличения масштабов игры, включая переработку движка на C++, дату выхода игры перенесли на неопределенный срок.

Номинация 
В сентябре 2019 года Hytale был номинирован на 37-ой премии Golden Joystick Awards на звание «Самой ожидаемой игры».

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры в жанре фэнтези
Игры для Windows
Игры для macOS
Многопользовательские и однопользовательские игры
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные ролевые игры
Симуляторы выживания
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Компьютерные игры с процедурной генерацией игрового мира